Schwerstedt (bij Straußfurt), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Schwerstedt (Am Ettersberg), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen